Plusieurs cyclones tropicaux ont pris le nom de Bill dont :

 Ouragan Bill (1997), un système de courte durée passant totalement sa vie en mer ;
 Tempête tropicale Bill (2003) se formant sur le Golfe du Mexique, il a affecté le sud des États-Unis ;
 Ouragan Bill (2009), ouragan capverdien qui a affecté les provinces atlantiques du Canada ;
 Tempête tropicale Bill (2015) se formant dans les Caraïbes, il a touché le Texas et la péninsule du Yucatán ;
 Tempête tropicale Bill (2021) fut un faible système océanique.

Voir aussi 

 , prénom masculin

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme